Franciaország
Saint-Laurent-des-Combes, település Charente megyében
Saint-Laurent-des-Combes, település Gironde megyében